Влади́мир Журавлёв: Журавлёв, Владимир Владимирович (род. 1993) — российский пловец в ластах.
 Журавлёв, Владимир Геннадьевич (род. 1969) — советский и российский футболист.
 Журавлёв, Владимир Клавдиевич (род. 1957) — депутат Госдумы.
 Журавлёв, Владимир Константинович (1922—2010) — советский и российский лингвист-славист.
 Журавлёв, Владимир Константинович (род. 1953) — советский легкоатлет, прыгун в высоту.